Дмитрий Алимов:
 Алимов, Дмитрий Антонович (1923—?) — советский футболист, нападающий, тренер.
 Алимов, Дмитрий Сергеевич (род. 1974) — российский предприниматель и инвестор.